Pahlke ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Pahlke (* 1951), deutscher Richter
 Emil Pahlke (1828–1893), preußischer Bürgermeister
 Herbert Pahlke (* 1910), deutscher Fußballtrainer

 Jens Pahlke (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Pahlke (1928–2009), deutscher Ökonom
 Julian Pahlke (* 1991), deutscher Seenotretter und Politiker (Grüne)
 Käthe Mitzlaff-Pahlke (1906–1970), deutsche Malerin
 Lisa Pahlke (* 1987), deutsche bildende Künstlerin
 Reinhard Pahlke (1866–1937), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Bahlke